Bob Geldof, né en 1951, chanteur, auteur-compositeur, acteur et militant irlandais d'origine britannique, connu pour le concert de charité Live aid de 1985 contre l'Éthiopie ;
 Peaches Geldof, 1989-2014, journaliste, présentatrice de télévision et mannequin britannique, fille de Bob Geldof.